Salamá (Guatemala), de hoofdplaats van het departement Baja Verapaz in Guatemala
Salamá (rivier), een zijrivier van de Chixoy in Baja Verapaz, Guatemala
Salamá (Honduras), een gemeente in het departement Olancho in Honduras